Wahlkreis Deux-Sèvres steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Deux-Sèvres I
 Wahlkreis Deux-Sèvres II
 Wahlkreis Deux-Sèvres III
 Wahlkreis Deux-Sèvres IV